Lende (anatomie)
 Linde (Friesland) (Fries: De Lende), een rivier in Friesland